В парному розряді жіночого тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Мартіна Хінгіс і Анна Курникова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ліза Реймонд і Ренне Стаббс 6-2, 7-5.

Сіяні пари 

 Жулі Алар /  Ай Суґіяма (півфінал)
 Мартіна Хінгіс /  Анна Курникова (чемпіонки)

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (фінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Advanta Championships Philadelphia